Stroma désigne notamment : 
 en physiologie :
 tissu qui constitue la substance de base, la charpente d’un organe ;
 en biologie :
 le réseau conjonctif (mésenchyme) de support d'une cellule, d'un tissu ou d'un organe (ex : stroma de l'ovaire, de l'endomètre (muqueuse utérine);
 le stroma, zone remplie de liquide et optiquement vide d'un chloroplaste à l'extérieur des membranes thylakoïdes où les réactions indépendantes de la lumière (Cycle de Calvin et fixation du carbone) de la photosynthèse se produisent,
  un stroma est en mycologie un organe formé de mycélium aggloméré dans lequel se forment en surface des ascocarpes ;
 Stroma, une île d'Écosse.

Notes et références 

Morphologie végétale
Photosynthèse
Lexique de l'anatomie